Андрей Михайлович Веревский (; род. 25 июля 1974, ) — украинский предприниматель и политик, крупнейший агробизнесмен Украины. Бывший Народный депутат Украины, совладелец «Кернел групп».

Образование 
Окончил Оксфордский колледж (2000); Национальный аграрный университет, бакалавр по агрономии.

Карьера 
1991—1992 — студент санитарно-технического факультета Полтавского  инженерно-строительного института.

1993—1998 — заместитель директора ОДП ГАК «Хлеб Украины», Полтава.

1998—1999 — заместитель генерального директора ПТВП «Зерноэкспорт», Полтава.

1999—2000 — заместитель директора по коммерческим вопросам ЧП «Трансагроинвест», Полтава.

2001 — консультант, представительство фирмы «Луис Дрейфус негос» (Франция) в Украине, Киев.

2001—2002 — председатель наблюдательного совета ЗАО «Подсолнух», Полтава.

С 2002 по 2006 — народный депутат Украины IV созыва от избирательного округа № 146 Полтавской области (самовыдвижение). Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

С 2006 по 2007 — народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 44 в списке. Член ВО «Батькивщина». Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

С 2007 по 2012 — народный депутат Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 44 в списке. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

С 2012 по 2013 — народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов, № 46 в списке. Беспартийный. Член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Был советником Премьер-министра Украины на общественных началах (с января 2008).

Семья 
Женат, имеет двух сыновей и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України  
 Довідка: Веревський Андрій Михайлович  

Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Миллиардеры Украины
Советники премьер-министра Украина